

Вулиця Вавилова — вулиця в Броварах.
 Вулиця Вавилова — вулиця в Смілі.

Вулиця Вавилова — колишня назва вулиці Отамана Сірка у місті Ізюм.
Вулиця Вавилова — колишня назва вулиці Никанора Абрамовича у місті Ковель.
Вулиця Вавилова — колишня назва Приватної вулиці в Марганці.
Вулиця Вавилова — колишня назва вулиці Павла Пащевського у місті Рівне.
Вулиця Вавилова — колишня назва вулиці Ярошівська у місті Суми.
Вулиця Вавилова — колишня назва вулиці Героїв України у місті Тлумач.
Вулиця Вавилова — колишня назва вулиці Миколи Аркаса у місті Ужгород.

Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей